Contea di Morgan o Morgan County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

Contea di Morgan – Alabama
Contea di Morgan – Colorado
Contea di Morgan – Georgia
Contea di Morgan – Illinois
Contea di Morgan – Indiana
Contea di Morgan – Kentucky
Contea di Morgan – Missouri
Contea di Morgan – Ohio
Contea di Morgan – Tennessee
Contea di Morgan – Utah
Contea di Morgan – Virginia Occidentale